Giuseppe Gentile – triplista e lunghista italiano
 Giuseppe Gentile – diplomatico e politico italiano
 Giuseppe Gentile – politico italiano, sindaco di Cosenza
 Giuseppe Gentile – veterinario e accademico italiano